Рем Ко́лхас произношение , иногда Коолхаас (; род. 17 ноября 1944, Роттердам) — видный голландский архитектор, теоретик архитектуры. Иностранный член Американского философского общества (2014).

Биография 
Выпускник Школы архитектуры Архитектурной ассоциации в Лондоне и Корнеллского университета. В 1975 году основал архитектурное бюро ОМА, в котором начинала свою карьеру Заха Хадид.

Среди наиболее крупных проектов:
 музей Гуггенхайм-Эрмитаж в Лас-Вегасе (2002),
 посольство Нидерландов в Берлине (2003),
 бутики Прада в США (2003),
 центральная библиотека Сиэтла (2004),
 Дом музыки в Порту (2005),
 Штаб-квартира CCTV (Центральное телевидение Китая) (2008).

Консультировал Эрмитаж в связи с реконструкцией Главного штаба.

Заслуги Колхаса перед архитектурным сообществом отмечены Притцкеровской премией, европейской архитектурной премией Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe (с соавтором Элен ван Лоон) в 2005 году.

В 2010 году на Венецианской биеннале Колхасу был вручён «Золотой лев» за вклад в архитектуру.

Рем Колхас в России 
В мае 2007 года по приглашению Центра современной архитектуры Рем Колхас посетил Москву, где провёл открытую лекцию в здании клуба фабрики «Буревестник», построенного в конце 1920-х годов по проекту выдающегося русского архитектора К. С. Мельникова. Колхас является членом Международного попечительского комитета по созданию в Москве музея Дома Мельникова.

В 2010—2011 году осуществлял преподавательскую деятельность в институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Москва), одновременно являясь одним из авторов образовательной модели 2010—2013 года, деканом института и руководителем студии «Сохранение» (Preservation). Во время обучения неоднократно посещал Москву с лекциями, для участия в семинарах, консультациях и защите студенческих проектов. В 2011—2012 году Рем Колхас занимал пост директора студии «Провинция» (Hinterland).

Колхас, будучи одним из партнеров ОМА, причастен к ряду текущих проектов в Москве и Подмосковье, в частности совместно с архитектурным бюро SANAA его студия разрабатывает входную зону в инноград Сколково.

Колхас был заявлен одним из архитекторов реконструкции зданий в парке им. Горького для размещения Центра современной культуры «Гараж» Р. Абрамовича и Д. Жуковой.

В апреле 2012 года Центр современной культуры «Гараж» представил общественности концепцию своего нового здания в парке Горького, разработанную совместно с бюро Office for Metropolitan Architecture (OMA) Рема Колхаса.

Библиография 
2021 — книга «Нью-Йорк вне себя»

Примечания

Литература

Ссылки 

 OMA сайт
 AMO сайт
 
 
 Portfolio on Archello.com
 Лекция Рема Колхаса «Россия для начинающих» в Музее современного искусства «Гараж»

Деконструктивизм
Теоретики архитектуры
Архитекторы Нидерландов
Архитекторы Роттердама
Архитекторы Берлина
Архитекторы Пекина
Архитекторы Чикаго
Иностранные члены Американского философского общества
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Колледжа архитектуры, искусства и планирования Корнельского университета
Преподаватели Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
Лауреаты Притцкеровской премии
Лауреаты Императорской премии Японии
Архитекторы небоскрёбов
Почётные доктора Лёвенского католического университета